Василий Михайлович Бакунин:
 Бакунин, Василий Михайлович (1700—1766) — русский дипломат, этнограф-калмыковед.
 Бакунин, Василий Михайлович (1795—1863) — генерал-майор в отставке, член «Союза благоденствия».